Prowincja Phú Yên – prowincja w Wietnamie
 Phú Yên – dystrykt w Wietnamie w prowincji Sơn La